Název Černovice mohou být:

 Černovice (Ukrajina), ukrajinsky Černivci – město v ukrajinské části Bukoviny
 2) Černovice (okres Pelhřimov), též Černovice u Tábora – město v okrese Pelhřimov
 Černovice (zámek), zámek v okrese Pelhřimov
 3) Černovice (okres Plzeň-jih), též Černovice u Bukovce – obec v okrese Plzeň-jih
 4) Černovice (okres Chomutov), též Černovice u Chomutova – obec v okrese Chomutov
 Černovice (hradiště), hradiště v okrese Chomutov
 5) Černovice (okres Blansko), též Černovice u Kunštátu – obec v okrese Blansko

nebo částí obcí:
 6) Brno-Černovice – samosprávná městská část statutárního města Brno, tvořená částí Černovice
 Černovice (Brno) – evidenční část a katastrální území města Brna

další místa:
 Černovice (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Chomutov
 Černovice (planetka) – planetka číslo 6802, pojmenovaná po městě na Pelhřimovsku

Podobný název mají
 Čerňovice, obec v okrese Plzeň-sever

Externí odkazy